Kato eller Katō kan syfta på:

 Kato (DJ) (1981–), (Thomas Kato Vittrup) en dansk dj
 Kato Precision Railroad Models – en japansk tillverkare av modelljärnvägar
 Riddar Kato – en fiktiv figur i Astrid Lindgrens berättelse "Mio, min Mio"
 Kato (figur) – en fiktiv figur i Green Hornet
 Kato (auktor) – flera auktorsförkortningar
 Katō, Hyōgo - en stad i Hyōgo prefektur, Japan
 Kato Works - en japansk maskin- och krantillverkare.

Se även
 Cato